Crawlspace puede referirse a:

Cine y literatura 
 Crawlspace (1986), película italo-estadounidense dirigida por David Schmoeller.
 Crawlspace (2012), película australiana dirigida por Justin Dix.
 Crawlspace (2013), película estadounidense dirigida por Josh Stolberg.